Orejudo puede referirse a:

Personas 
 Antonio Orejudo, escritor y crítico literario español;
 El Petiso Orejudo, joven asesino en serie;

Zoología 
 Lechuzón orejudo;
 Cormorán orejudo, Phalacrocorax auritus;
 Murciélago orejudo.